Schwenkfeldina is een muggengeslacht uit de familie van de rouwmuggen (Sciaridae).

Soorten 
S. dux (Johannsen, 1912)
S. imitans (Johannsen, 1912)
S. tridentata (Rübsaamen, 1898)

Rouwmuggen